Эйва — имя собственное, происходящее из различных культур

 Эйва  — девиз правления японского императора Го-Энъю (1375—1379)
 Эйва Макс (род. 1994) — американская певица
 Эйва (Eywa) — богиня-мать планеты Пандора из фантастического фильма «Аватар» (2009)
 Эйва (Ava) — вариант транскрипции женского имени Ава